EKH steht als Abkürzung für:

 Elektrische Kraftübertragung Herrenberg, ehemaliger Energieversorger
 Ernst-Kirchweger-Haus in Wien
 Europäisch Kurzhaar, eine Katzenrasse
 Das fiktive Elbkrankenhaus aus der Fernsehserie Notruf Hafenkante

Abkürzung